«Третье мая 1808 года в Мадриде» (, вариант перевода — «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года»)  — историческое полотно Франсиско Гойи, написанное в 1814 году и выставленное в мадридском музее Прадо. 

На картине запечатлено начало освободительной борьбы испанцев против французских оккупантов, а именно, — сцена расстрела испанских повстанцев оккупационными французскими войсками в ночь на 3 мая 1808 года.

Испанские повстанцы и французские солдаты изображены Гойей как две противостоящие друг другу группы: несколько безоружных мадридских ремесленников и шеренга военных с поднятыми ружьями. Лица и позы испанцев прописаны Гойей довольно чётко (патриотизм, отвага, злость, бесстрашие и пр.), в то время, как французские солдаты прописаны бегло и как бы сливаются в одну безликую массу.

См. также 
 Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде

Примечания

Литература

Ссылки 
 Как понимать картину «Расстрел повстанцев» Франсиско Гойи. Лекция Ильи Доронченкова, кандидата искусствоведения, декана факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге

Картины из собрания музея Прадо
Картины Франсиско Гойи
Картины на исторические сюжеты
Смертная казнь в культуре и искусстве